Borg (Star Trek) - pseudo-espécie de organismos cibernéticos mostrados no universo ficcional da franquia Star Trek
Escala de Borg - escala criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg para a classificação da percepção subjetiva do esforço
Maciço Borg - na Antártica

Desambiguação